Hopman ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hopman (1865–1942), deutscher Vizeadmiral
 Harry Hopman (1906–1985), australischer Tennisspieler
 Nell Hall Hopman (1909–1968), australische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Hopmann
 Hoppmann